Сантьюрде () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сантьюрде-де-Рейноса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Сантьюрде-де-Торансо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.